Cratere Cori – cratere lunare
 Cratere Cori – cratere su Venere